Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Meister e Van Winitsky che hanno battuto in finale John Feaver e Steve Krulevitz 3–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Dick Stockton (primo turno)
 John Feaver /  Steve Krulevitz (finale)

 Peter Feigl /  Per Hjertquist (semifinali)
 Steve Meister /  Van Winitsky (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1981